Železno (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje
 Železno (Žalec), een plaats in de Sloveense gemeente Žalec